

Anno 
 834 o 834 a.C.

Codici 
 834 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Buenos Aires-AAAA, in Argentina

Matematica 
 834 – numero